Aleksiej Kuzniecow (1905-1950) –  rosyjski polityk komunistyczny, I sekretarz Komitetu Obwodowego WKP(b) w Leningradzie (1945-1946), sekretarz KC WKP (b), aresztowany i stracony

 Aleksiej Kuzniecow  (1929-2003) – rosyjski biegacz narciarski reprezentujący ZSRR, brązowy medalista olimpijski oraz dwukrotny medalista mistrzostw świata.